Щеглятьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Щеглятьево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Щеглятьево — село в Лотошинском районе Московской области.